Ойас () — муніципалітет в Італії, у регіоні Валле-д'Аоста.

Ойас розташований на відстані близько 600 км на північний захід від Рима, 14 км на північ від Аости.

Населення —   (2014).
Щорічний фестиваль відбувається 29 вересня. Покровитель — Архангел Михаїл.

Демографія

Сусідні муніципалітети 

 Бйона
 Нюс
 Олломон
 Кар
 Вальпеллін

Див. також 
 Список муніципалітетів Валле-д'Аоста

Примітки